Die nachfolgende Liste enthält alle Test Matches (Länderspiele) der „Wallabies“, der australischen Rugby-Union-Nationalmannschaft der Männer. Australien bestritt das erste offizielle Test Match am 24. Juni 1899 gegen die British Lions, die Auswahlmannschaft der vier britischen Home Nations.

Übersicht der Test Matches 
Legende
 Erg. = Ergebnis
 n. V. = nach Verlängerung
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 N = Spiel auf neutralem Platz
 Hintergrundfarbe grün = Sieg
 Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
 Hintergrundfarbe rot = Niederlage

1899–1938 

* Spiel der New South Wales Waratahs, wird als offizielles Test Match anerkannt

1946–1959

1960–1969

1970–1979

1980–1989

1990–1999

2000–2009

2010–2019

2020–2029

Länderspiele ohne Test-Match-Status 
In den Jahren 1920 bis 1928 spielten die New South Wales Waratahs 27 Mal gegen Neuseeland und Südafrika. Während der Verband Rugby Australia diesen den Status als Test Match zuerkennt, tun dies New Zealand Rugby und die South African Rugby Union bis heute nicht. Grund dafür ist, dass Rugby Union damals ausschließlich im Bundesstaat New South Wales gespielt wurde und die australische Auswahl deshalb aus Sicht der Neuseeländer und Südafrikaner nicht als vollwertige Nationalmannschaft betrachtet werden kann.

Im Gegensatz zu mehreren anderen Verbänden erkennt die Australian Rugby Union die Begegnungen mit den Barbarians nicht als Test Matches an.

Statistik 
(Stand: 29. November 2022)

Gegner bei Test Matches

Bilanz der Test Matches

Spielstädte

Weblinks 
 Australian Rugby Union (englisch)
 Ergebnisübersicht auf rugbyarchive.net
 Spiele der Wallabies auf rugbydata.com
 Ergebnisliste auf espnscrum.com

Australische Rugby-Union-Nationalmannschaft
Australien